Julio Lagos que puede referirse a:

 Julio Lagos (1901-1975), militar argentino;
 Julio Lagos (1945-), periodista argentino;
 Julio Lagos Cosgrove, sindicalista y político chileno.